Trevor Patrick Taylor (26 de dezembro de 1936 - 27 de setembro de 2010) foi um automobilista britânico nascido na Inglaterra.

Fórmula 1  
(legenda) 

Pilotos de automóvel do Reino Unido
Pilotos de Fórmula 1 da Inglaterra
Mortes por câncer
Pilotos da equipe Lotus (1958-1994) de Fórmula 1